Il doppio del torneo di tennis Rocky Mount Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Mitch Sprengelmeyer che hanno battuto in finale Paul Kilderry e Peter Tramacchi 7-5, 7-68.

Teste di serie 

 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (finale)
 Mark Merklein /  Mitch Sprengelmeyer (Campioni)

 Brandon Coupe /  Paul Rosner (semifinali)
 Jaime Fillol /  Edgardo Massa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rocky Mount Challenger 2001